El VI Campionat d'Europa UEFS de Futbol sala es va disputar a Baranovichi (Bielorússia) entre el 24 i el 28 de novembre de 2004 amb la participació de vuit seleccions nacionals.

Participants

Fase Regular 
Llegenda

En les taules següents:

Grup A

Grup B

Fase Final 

7è i 8è llocs

5è i 6è llocs

Semifinals

3r i 4t llocs

FINAL

Classificació final

Referències

Vegeu també 
 Unió Europea de Futbol Sala

Competicions de futbol sala europees
Competicions esportives del 2004